Le nom de Kimmerling est partagé par plusieurs personnalités :
 Albert Kimmerling (1882-1912), pionnier de l'aviation français.
 Baruch Kimmerling (1939-2007), sociologue israélien.